Pečenga – località russa dell'Oblast' di Murmansk conosciuta anche come Petsamo
 Pečenga – fiume russo
 Baia della Pečenga – insenatura del mare di Barents
 Monastero di Pečenga – monastero situato presso Pečenga, in Russia

Pagine correlate 

 Petsamo